Кузнецов Олексій (хокеїст) — український хокеїст.
 Кузнецов Олексій Глібович (нар. 14.05.1941) — радянський та російський актор. Заслужений діяч мистецтв РФ (2010).
 Кузнецов Олексій Іванович (1929—2008) — радянський та український вчений-економіст у сфері сільського господарства. Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Української ЕАН. 
 Кузнецов Олексій Ігорович (нар. 1986) — казахський хокеїст.
 Кузнецов Олексій Миколайович (нар. 1976) — український футболіст,
 Кузнецов Олексій Олександрович (1905—1950) — радянський партійний діяч, секретар ЦК ВКП(б). Депутат Верховної Ради СРСР 1—2-го скликань. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання. 
 Кузнецов Олексій Олександрович (актор) (10.07.1959 — 10.01.2000) — радянський та російський актор. 
 Кузнєцов Олексій Олександрович ( 1979) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Кузнецов Олексій Сергійович — російський хокеїст.
 Кузнєцов Олексій Юрійович (нар. 1991) — український співак (лірико-драматичний тенор), виконавець класичної і популярної музики. 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок